Edington – były civil parish w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Edington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Edington – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)